Neuenkirchen (Anklam-Land)
 Neuenkirchen (Cuxhaven)
 Neuenkirchen (Diepholz)
 Neuenkirchen (Dithmarschen)
 Neuenkirchen (Landhagen)
 Neuenkirchen (Osnabruque)
 Neuenkirchen (Soltau-Fallingbostel)
 Neuenkirchen (Stade)
 Neuenkirchen-Vörden

Desambiguações de topônimos